Stora Ljusskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Ljusskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Stora Ljusskär (vid Jungfruskär, Houtskär), Åboland,

Se även
Ljusskär
Lilla Ljusskär

Robotskapade Finlandförgreningar